WIR ou Wir peut désigner :
 la Banque WIR, institution bancaire suisse
 
 , régiment colonial de l'armée britannique
 Wir, village de Pologne
le projet anglophone Women in Red de réduction de l'inégalité de genre sur Wikipédia, équivalent au mouvement Les sans pagEs sur la Wikipedia francophone
Wikimédien en résidence ou Wikipédien en résidence, statut d'une personne éditant les projets Wikimedia et qui accepte de travailler au sein d'une institution culturelle